Les Azhdarchoidea forment une super-famille éteinte de ptérosaures rattachés au sous-ordre des Pterodactyloidea. Ils ont vécu au cours du Crétacé.

Classification 
Les Azhdarchoidea sont définis comme le groupe phylogénétique regroupant tous les descendants du dernier ancêtre commun des genres Quetzalcoatlus et Tapejara.

La phylogénie des Azhdarchoidea est encore très débattue comme en témoignent deux études publiées en 2014.

 Andres, Clark & Xu proposent un cladogramme avec les Tapejaromorpha en position basale, séparés des Neoazhdarchia qui regroupent tous les autres Azhdarchoidea :

 L'analyse phylogénique réalisée la même année par Vidovic et Martill montre des conclusions très différentes. Les Tapejaromorpha deviennent un groupe frère des Azhdarchidae à l'intérieur des Azhdarchoidea, qui ne sont plus qu'un sous-groupe mineur au sein des Dsungaripteroidea :

Notes et références

Références taxinomiques 

Super-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1992